Ariosti – antica famiglia aristocratica italiana legata a Bologna e Ferrara
 Attilio Ariosti – compositore, cantante e organista italiano
 Case Ariosti – edifici della Fondazione Elisabetta Sgarbi a Ferrara
 Lippa Ariosti – nobildonna italiana
 Palazzo Sanuti Bevilacqua Degli Ariosti – palazzo di Bologna

Pagine correlate 
 Ariosto (disambigua)